Marco Lívio Druso (cônsul em 112 a.C.) — cônsul em 112 a.C. e censor em 109 a.C., morto no cargo
 Marco Lívio Druso (tribuno) — tribuno da plebe, filho do anterior
 Marco Lívio Druso Cláudio — descendente de Ápio Cláudio Cego e filho adotivo do anterior. Pai de Lívia Drusa, a primeira imperatriz-consorte romana
 Marco Lívio Druso Libão — cônsul em 15 a.C., filho (biológico ou adotivo?) do anterior

Ver também 

 
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história